Йоан II може да се отнася за:

 Йоан II – константинополски патриарх, починал 520 г.
 Йоан II – римски папа, починал 535 г.
 Йоан II Комнин – византийски император